Серена Вільямс була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі знову здолавши свою старшу сестру Вінус з рахунком 4–6, 6–4, 6–2.

Це був перший Вімблдон, на якому майбутня 1-ша ракетка світу Марія Шарапова зіграла в основній сітці. Наступного року вона виграла титул.

Сіяні гравчині

Сітка

Легенда

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Вімблдонський турнір 2003 on ITFtennis.com , the source for this draw

Вімблдонський турнір
2003 у тенісі